eparchia Bejrutu – eparchia Kościoła chaldejskiego
 eparchia Bejrutu – eparchia Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego

Zobacz też 
 archieparchia Bejrutu
 wikariat apostolski Bejrutu